Les Inconnus dans la maison (1940), roman de Georges Simenon ;
 Les Inconnus dans la maison (1942), film français adapté du roman éponyme par Henri Decoin.

Voir aussi 
 L'Inconnu dans la maison (1992), film français adapté du roman éponyme par Georges Lautner.